Муниципальное образование «Улейское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Осинском районе Иркутской области России. Административный центр — Унгин (Улей).

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1339 человек, в том числе 661 мужчина и 678 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Унгин
 Батхай
 Тагай

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Осинского района Иркутской области